Aldeanueva de Barbarroya, municipi de la província de Toledo a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Aldeanueva del Camino, municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura (Espanya)
 Aldeanueva del Codonal, municipi de la província de Segòvia, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Aldeanueva de Ebro, municipi a la comarca d'Alfaro, de La Rioja (Espanya)  
 Aldeanueva de Figueroa, municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Aldeanueva de Guadalajara, municipi de la província de Guadalajara, a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Aldeanueva de San Bartolomé, municipi de la província de Toledo a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa 
 Aldeanueva de Santa Cruz, municipi de la província d'Àvila, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Aldeanueva de la Serrezuela, municipi de la província de Segòvia, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Aldeanueva de la Sierra, municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Aldeanueva de la Vera, municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura (Espanya)